Inna ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Inna war ursprünglich ein männlicher Vorname und entspricht einem der drei christlichen Märtyrer Inna, Rimma und Pinna, die im 2. Jahrhundert n. Chr. heiliggesprochen wurden. Namenstage von Inna gemäß orthodoxem Namenskalender sind der 2. Februar und der 3. Juli, gemäß dem katholischen Namenskalender der 20. Januar und der 20. Juni. Er wird auch als Kurzform von dem Namen Inanna abgeleitet, der auf die sumerische Göttin Inanna zurückzuführen ist und damit eine sehr tiefgreifende Historie aufweist. Der Name wird heutzutage nahezu ausschließlich als weiblicher Vorname vergeben und ist aufgrund der ungewohnten Aussprache eher im osteuropäischen Sprachgebiet anzutreffen. Dabei liegt die korrekte Betonung auf der Endsilbe „-na“ und nicht wie bei dem Namen Ina auf der ersten Silbe „In-“.

Die Bedeutung des Namens ist nicht eindeutig bestimmt. Im Altgriechischen wird der Name als Kurzform von Innocentia abgeleitet und trägt dadurch die Bedeutung „die Unschuldige“. Die alt-lateinische Bedeutung des Namens Inna wird als „schneller Fluss“ oder „sprudelndes Wasser“ übersetzt.

Bekannte Namensträgerinnen 

 Inna (Sängerin) (* 1986), rumänische Sängerin
 Inna Kristianne Beza Palacios (* 1994), philippinische Fußballnationalspielerin
 Inna Bohoslowska (* 1960), ukrainische Politikerin
 Inna Burdutschenko (1939–1960), sowjetische Schauspielerin
 Inna Wassiljewna Deriglasowa (* 1990), russische Florettfechterin
 Inna Dobruskina (1933–2014), russisch-israelische Paläontologin
 Inna Eftimowa (* 1988), bulgarische Leichtathletin
 Inna Frolowa (* 1965), ukrainische Ruderin
 Inna Ganschow (* 1974), deutsche Wissenschaftlerin, Autorin und Journalistin russischer Herkunft
 Inna Alexandrowna Gomes (* 1970), russische Filmschauspielerin und Fotomodell
 Inna Janowskaja (* 1976), ukrainische Schachspielerin
 Inna Jewsejewa (* 1964), ukrainische Mittelstreckenläuferin
 Inna Kaschyna (* 1991), ukrainische Geherin
 Inna Grigorjewna Kassimowa (* 1976), russische Biathletin
 Inna Kowalenko (* 1962), sowjetische Tischtennisspielerin
 Inna Alexandrowna Lassowskaja (* 1969), russische Dreispringerin
 Inna Modja (* 1984), malische Sängerin und Model
 Inna Ohniwez (* 1962), ukrainische Juristin und Diplomatin
 Inna Osipenko-Radomska (* 1982), aserbaidschanische Kanutin
 Inna Rose (* 1958), estnische bzw. sowjetische Sportschützin
 Inna Ryschych (* 1985), ukrainische Triathletin
 Inna Walerjewna Ryskal (* 1944), sowjetische Volleyballspielerin
 Inna Jurjewna Schelannaja (* 1965), russische Sängerin
 Inna Scheschkil (* 1971), kasachische und spätere weißrussische Biathletin
 Inna Schewtschenko (* 1990), Aktivistin der ukrainischen feministischen Gruppe FEMEN
 Inna Șupac (* 1984), moldauische Politikerin (Partei der Kommunisten der Republik Moldau)
 Inna Suprun (* 1983), ukrainische Biathletin
 Inna Jewgenjewna Suslina (* 1979), russische Handballspielerin
 Inna Michailowna Tschurikowa (1943–2023), sowjetische bzw. russische Schauspielerin
 Inna Tutukina (* 1986), ukrainische Profi-Triathletin
 Inna Weit (* 1988), deutsche Leichtathletin
 Inna Zlidnis (* 1990), estnische Fußballspielerin

Siehe auch 
 Ina (Vorname) 
 (848) Inna, Asteroid

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname